Mot nya mål syfta på:

Mot nya mål (album av Lasse Stefanz) – från 1989
Mot nya mål (album av Wizex) – från 1998